Il doppio del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Máximo González e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Jérôme Haehnel e Julien Jeanpierre 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (semifinali)
 Máximo González /  Sergio Roitman (Campioni)

 Frank Moser /  Alessandro Motti (quarti di finale)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2006